Frullani ist der Familienname folgender Personen:
 Giuliano Frullani (1795–1834), italienischer Mathematiker
 Leonardo Frullani (1756–1824), italienischer Politiker